Голяки — історична назва села Писарівка Калинівського району Вінницької області;
 Голяки — село в Канівському районі Черкаської області.